Die Yixing Open 2014 (auch Asian Tour 2014/15 – Event 1) waren ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2014/15, das vom 17. bis zum 21. Juni 2014 im Yixing Sports Centre in Yixing, China ausgetragen wurde. Es war das erste Turnier der Saison 2014/15.

95 Spieler aus dem Gastgeberland hatten für das Turnier gemeldet, John Higgins und Stuart Bingham, Nummer 11 bzw. 12 der Weltrangliste, waren die bestnotierten Spieler, die aus Europa angereist waren. Titelverteidiger war der Engländer Joe Perry, der im Achtelfinale gegen den Turnierfavoriten Ding Junhui mit 1:4 verlor. Der Chinese zog danach souverän ins Finale ein, wo er den Engländer Michael Holt mit 4:2 besiegte und das Turnier gewann.

Preisgeld

Vorrunde 
141 Spieler hatten für das Turnier gemeldet, so dass in einer Vorrunde das Feld um 13 Spieler reduziert werden musste. Das Turnier begann am Morgen des 17. Juni mit diesen Ausscheidungspartien.

Hauptrunde 
Von Dienstag bis Samstag spielten die 128 Teilnehmer des Hauptturniers an acht Turniertischen den Sieger aus.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Die ersten beiden Frames des Finales waren umkämpft und es gab kaum größere Breaks. Trotzdem lag Ding Junhui nach einem 84er-Break im dritten Frame bereits klar mit 3:0 in Führung. Michael Holt konnte sich zwar noch einmal auf 2:3 herankämpfen, im sechsten Frame entschied der Chinese dann aber mit einem zweiten Break über 80 Punkte die Partie für sich.

Century Breaks

Vorrunde

Hauptrunde

Einzelnachweise

Weblinks 
 2014 Yixing Open – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.

2014
Players Tour Championship 2014/15